Het seizoen 2011-2012 van de Primera División was het eenentachtigste seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon, wegens een spelersstaking, op 27 augustus 2011 (een week later dan gepland) en eindigde op 13 mei 2012. Aan de competitie namen twintig clubs deel. FC Barcelona was de titelverdediger.

Teams 
Vorig seizoen degradeerden Deportivo La Coruña, Hércules CF en UD Almería rechtstreeks uit de Primera División. Voor die teams kwamen Real Betis, Rayo Vallecano en Granada CF in de plaats.

Ranglijst

Eindstand 

1Atlético Madrid won de Finale Europa League 2012, en is zodoende geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2012/13.
2Barcelona won de Copa del Rey 2011/12 en is zodoende gekwalificeerd voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2012/13, maar omdat Barcelona rechtstreeks geplaatst is voor de UEFA Champions League 2012/13, mag Athletic Bilbao, verliezend finalist van de Copa del Rey 2011/12, instromen in de derde voorronde van de UEFA Europa League 2012/13. Zodoende mag Levante instromen in de vierde voorronde van de UEFA Europa League 2012/13.

Uitleg kleuren

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers

Meeste assists

Scheidsrechters

Toeschouwers

Primera División
Competitievoetbal 2011/12